Murs puede referirse a: 

 Murs, comuna de Indre (Francia).
 Murs, comuna de Vaucluse (Francia).